Niklas Friman (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Son père Kari-Pekka Friman a également joué en professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TUTO Hockey, il rejoint les équipes de jeunes du TPS. Il débute avec l'équipe première dans la SM-liiga en 2012. Il remporte le Kanada-malja avec le HPK Hämeenlinna en 2019. Il est capitaine du HPK en 2019-2020.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 et remporte la médaille d'or avec la Finlande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012 || TPS || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kiekkohait || Suomi-Sarja || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| TPS || SM-liiga || 26|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| TPS || Liiga || 45|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| TPS || Liiga || 50|| 0|| 4|| 4|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| TUTO Hockey || Mestis || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| TPS || Liiga || 27|| 0|| 3|| 3|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2016-2017|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga || 45|| 3|| 6|| 9|| 10|| 15|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2016-2017 || JYP-Akatemia || Mestis || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 53|| 3|| 7|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 56|| 5|| 10|| 15|| 28|| 17|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2019-2020|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 58|| 6|| 9|| 15|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 26|| 1|| 5|| 6|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 43|| 5|| 11|| 16|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HPK Hämeenlinna || Liiga || 11|| 1|| 3|| 4|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

| 2022 ||align="left"| Jeux olympiques || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en août 1993
Naissance à Rauma (Finlande)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du TuTo Turku
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Jokerit Helsinki